Vista puede referirse a:

 El sentido de la vista.
 Proyección gráfica.
 Perspectiva.
 Paisaje.
 Imagen panorámica.
 Visto, la marca de verificación.
 Conceptos informáticos:
 Vista (base de datos)
 Windows Vista, un sistema operativo.
 La clase Vista, una clase de cruceros operados por Holland America Line.
 Vista, en Derecho, una comparecencia ante el juez o el tribunal en la que las partes realizan alegaciones.
 Vista Oil & Gas, una compañía petrolera creada por Miguel Galuccio

Topónimos

En Estados Unidos:
 Vista (California).
 Vista (Misuri).
 Chula Vista (California).
 Boa Vista, capital de Roraima, Brasil.
 Buena Vista , varios lugares en diferentes países.
 Buenavista , varios lugares en diferentes países.
 Bella Vista , varios lugares en diferentes países.
 Bellavista , varios lugares en diferentes países.
 Vista Alegre , varios lugares en diferentes países.